O class puede referirse:

Clase O (1939), una clase de cruceros de batalla planeados por la Kriegsmarine justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Clase O (1918), una clase de submarinos estadounidenses.
Clase O (1927), varias clases de submarinos británicos.
Clase O (1941), la primera clase de destructores construidos bajo el programa de emergencia de guerra del Reino Unido.
Estrellas clase O, un tipo de estrella.
Clase NZR O, una locomotora a vapor para Nueva Zelanda construida en Estados Unidos.
Clase SECR O, un tipo de locomotora británica.
Clase WAGR O, Una locomotora australiana a vapor construida a final del siglo XIX.
Clase NER O, un tipo de locomotora a vapor británica.
Highland Railway Clase O, un tipo de locomotora a vapor británica construida a final de la década de 1970.
Locomotora a vapor O, Uno de los primeros tipos de locomotoras rusas.